Eichholz steht für:

 Eichholz (Familienname), deutscher Familienname

Geographische Objekte:

 Baden-Württemberg:
 Eichholz (Kleines Wiesental), Dorf im Ortsteil Wieslet der Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach
 Eichholz (Michelfeld), Weiler des zentralen Ortsteils der Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall
 Eichholz (Schrozberg), Weiler im Stadtteil Riedbach von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Eichholz, Wohngebiet in der Stadt Sindelfingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Eichholz, Elektr. Werk, Wohnplatz im Ortsteil Brenden der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut
 Eichholz (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Eglingen, Gemeinde Hohenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Burg Eichholz, Burgstall bei Eichholz, Stadtteil Riedbach,  Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Bayern:
 Eichholz (Dietmannsried), Weiler der Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu
 Eichholz (Leutershausen), Weiler der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach
 Eichholz (Sankt Wolfgang), Einöde der Gemeinde Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding
 Eichholz (Trebgast), Weiler der Gemeinde Trebgast, Landkreis Kulmbach

 Brandenburg:
 Eichholz (Heideland), Ortsteil der Gemeinde Heideland, Landkreis Elbe-Elster
 Eichholz (Werder (Havel)), Wohnplatz der Stadt Werder (Havel), Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Eichholz (Zehdenick), Wohnplatz der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel

 Hessen
 Eichholz, Höhenzug in Nordhessen bis 308,3 m; südliche Fortsetzung des Quast (südlich der A 44), siehe Quast und Eichholz

 Mecklenburg-Vorpommern:
 Eichholz (Gremersdorf-Buchholz), Ortsteil der Gemeinde Gremersdorf-Buchholz, Landkreis Vorpommern-Rügen

 Niedersachsen:
 Eichholz (Marschacht), Ortsteil der Gemeinde Marschacht, Landkreis Harburg

 Nordrhein-Westfalen:
 Eichholz (Arnsberg), Wald in Arnsberg im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Eichholz (Denklingen), Ort von Reichshof, Oberbergischer Kreis
 Eichholz (Eckenhagen), Ort von Reichshof, Oberbergischer Kreis
 Eichholz (Halver), Stadtteil von Halver, Märkischer Kreis
 Eichholz (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eichholz (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, vormals in der Gemeinde Uckerath
 Eichholz (Lindlar), Ort von Lindlar, Oberbergischer Kreis
 Eichholz (Lüdenscheid), Stadtteil von Lüdenscheid, Märkischer Kreis
 Eichholz (Odenthal), Ortsteil von Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Eichholz (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle, Märkischer Kreis
Eichholz (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen
 Eichholz (Steinheim), Ortsteil der Stadt Steinheim, Kreis Höxter
 Eichholz (Wermelskirchen), Einzelgehöft im Rheinisch-Bergischen-Kreis
 Eichholz (Wipperfürth), Ort von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis
 Eichholz (Eifel), bewaldeter Höhenzug der Eifel östlich von Schmidtheim
 Schloss Eichholz, Schloss in der Stadt Wesseling, Rhein-Sieg-Kreis
 Spork-Eichholz, Ortsteil der Stadt Detmold im Kreis Detmold
 Vorm Eichholz, Ortsteil von Wuppertal

 Sachsen-Anhalt:
 Eichholz (Zerbst), Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld

 Schleswig-Holstein:
 Eichholz (Ruhwinkel), Ortsteil der Gemeinde Ruhwinkel, Kreis Plön
 Eichholz, Stadtbezirk der Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, siehe Lübeck-St. Gertrud #Eichholz

 Österreich:
 Eichholz (Gemeinde Treffen), Ortschaft von Treffen am Ossiacher See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Eichholz (Gemeinde Turnau), Ortsteil von Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Eichholz (Gemeinde Fließ), Ortschaft von Fließ, Bezirk Landeck, Tirol

 Schweiz:
 Eichholz (Bern) ein Wald in der Gemeinde Bern
 Eichholz (Wabern bei Bern), Park an der Aare in Wabern bei Bern, Kanton Bern, Schweiz
 Eichholz (Giffers), Ortschaft in der Gemeinde Giffers, Kanton Freiburg, Schweiz
 Eichholz (Messen), Weiler in der Gemeinde Messen SO, Kanton Solothurn, Schweiz

 Italien:
 Eichholz, deutscher Name der Gemeinde Roverè della Luna, Region Trentino-Südtirol, Italien

 Polen:
 Eichholz, deutscher Name von Dębowiec (Lelkowo), Dorf der  Landgemeinde Lelkowo,  Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichholz, deutscher Name von Warmątowice Siekiewiczkowskie, Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Eichholz, deutscher Name von Wichulec, Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Siehe auch:
 Geschützter Landschaftsbestandteil Eichholz
 Pronatura Zentrum Eichholz
 Kraftwerk Eichholz
 Aichholz (Begriffsklärung)
 Eichenholz
 Eichholtz (Begriffsklärung)